Вахтанг Михайлович Мосидзе (, 1928—1999) — грузинский советский врач. Член-корреспондент АН Грузии. Заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1979). Лауреат Государственной премии Грузии (1995). Почётный гражданин Тбилиси (1998).

Биография 
В 1949 году окончил лечебный факультет Тбилисского государственного медицинского института.

С 1965 года работал в Институте физиологии им. Бериташвили — младший научный сотрудник, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией.

Кандидат медицинский наук (1955), доктор медицинских наук (1962)

С 1991 года — директор Института физиологии им. Бериташвили.

Память 

Именем Вахтанга Мосидзе названа улица в Тбилиси.

Примечания

Ссылки 
ვახტანგ მოსიძე

Врачи Грузии
Почётные граждане Тбилиси
Лауреаты Государственной премии Грузии
Заслуженные деятели науки Грузинской ССР